

Имя 
 Эми () — женское имя англосаксонского происхождения.
 Эми — женское (например, ингушское) или мужское (например, чеченское) имя персидского происхождения.

Фамилия 
 Эми, Сьюзи (род. 1981) — британская (английская) актриса, модель и блогер.

Аббревиатуры

Топонимы 
 Эми — сумон (сельское поселение) в Республике Тыва, Россия;
 Эми-Куси — вулкан в Республике Чад.

Культура 
 «Эми» — британский документальный фильм 2015 года о певице Эми Уайнхаус;
 «Эми» — композиция Элтона Джона с альбома «Honky Château» 1972 года.

Литература

Примечания

См. также 
 Амилия (значения)